Il doppio del torneo di tennis Flanders Ladies Trophy Koksijde 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Magali Kempen e Nicky Van Dyck che hanno battuto in finale Marie Benoît e Kimberley Zimmermann 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Cristina Dinu /  Diāna Marcinkēviča (quarti di finale)
Assente

 Tatiana Búa /  Andrea Gámiz (semifinali)
 Richèl Hogenkamp /  Lesley Kerkhove (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Flanders Ladies Trophy Koksijde 2013